

Бішкаїн — село, Аургазинський район, Башкортостан
 Бішкаїн — хутір, Давлекановський район, Башкортостан